Domaine Rimbert é uma pequena vinícola francesa da região do Languedoc. É especializada no cultivo da uva Carignan, além de Cinsault, Grenache, Syrah e Mourvedre.

Ligações externas
Site

Vinícolas
Vinícolas da França